

Presentación previa 
Carsten Ball y Matt Reid eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Brydan Klein y Dane Propoggia ganaron el título tras derrotar en la final Steven De Waard y Luke Saville.

Cabeza de serie

  Steven De Waard /  Luke Saville (Finalistas)
  Jarryd Chaplin /  Ben McLachlan (Semifinales)

<ol start=3>
  Toshihide Matsui /  Yang Tsung-hua ''(Primera ronda)
  Luca Margaroli /  Mohamed Safwat ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Burnie 2017